Китсап може да се отнася за:
 Китсап (18-19 век), вожд на племето съкуамиш
 Китсап (окръг), окръг в щата Вашингтон, САЩ
 Китсап (полуостров), полуостров в Северна Америка